Met de Atreïden of Atriden (Oudgrieks ) bedoelt men in de Griekse mythologie de kinderen van koning Atreus van Mycene: in het bijzonder verwijst de term naar Agamemnon en Menelaos.

Stamboom

Trivia
In de Duin sciencefiction saga van Frank Herbert komt het Huis Atreides voor welke volgens de overlevering afstamt van de Atreïden.

Atreiden